Thomas Cecil, 1. hrabia Exeter (1543–1623) – angielski polityk i żołnierz
 Thomas Cecil  (fl. 1626–1640) – angielski rytownik
 Thomas Cecil (1797–1873) – brytyjski polityk, par